De 20e wereldkampioenschappen schaatsen sprint werden in 1989 op 25 en 26 februari gehouden op de ijsbaan Thialf in Heerenveen.

Klassement mannen

Klassement vrouwen

Langebaanschaatsen in 1989
Schaatsen in Heerenveen
 1989
Schaatsen 1989